Апертура 2003 () — первая половина 61-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2003/04) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 3—4 декабря, а ответные состоялись 6—7 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 10—11 декабря, а ответные состоялись 13—14 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 17 декабря, а ответный состоялся 20 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2003/2004 на rsssf.com

2003
Мексика
Спорт в Мексике в 2003 году